

Колпаки — село, Кірово-Чепецький район, Кіровська область
 Колпаки — село, Шахунський район, Нижньогородська область
 Колпаки — колишнє село, Шарканський район, Удмуртія